Cucciolo peut désigner :
 le titre d'un film réalisé par Neri Parenti en 1998
 le titre d'une bande dessinée italienne publiée entre 1940 et 1986 : Cucciolo (bande dessinée)